Томазо Рокки (; род. 19 сентября 1977) — итальянский футболист, нападающий. Выступал за сборную Италии.

Клуб 
Свою карьеру Томмазо начал в «Ювентусе», но, так и не сыграв ни одного матча за основную команду, перешёл в команду Серии C1 «Про Патрия». Следующие пять лет он выступал в различных клубах Серии С и Серии B.

В 2001 году он перешёл в «Эмполи» и отыграл за неё три сезона, два из которых в Серии А.

В 2004 году он перешёл в «Лацио». В своём первом сезоне он сыграл 35 матчей и забил 13 голов.

В январе 2013 года было объявлено о переходе футболиста в миланский «Интернационале».

В августе 2014 года Рокки стал игроком венгерского «Халадаша».

Сборная 
В основной сборной Италии Рокки 16 августа 2006 года дебютировал в товарищеском матче против Хорватии. Всего за сборную он сыграл 3 матча. В 2008 году играл за сборную Италии на Олимпийских играх в Пекине.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Лацио
 Персональный сайт
 Официально: Интер подписал Томмазо Рокки
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Фермана»
Игроки ФК «Саронно»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Тревизо»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Татабанья»